Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „12”:

Wojska Polskiego:
 12 Dywizja Piechoty (1919–1939)
 12 Dywizja Piechoty AK (1944)
 12 Dywizja Piechoty (1944, 1945–1958 → 12 DZ)

Austro-węgierskie:
 12 Dywizja Piechoty

Niemieckie:
 12 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego
 12 Dywizja Grenadierów Ludowych
 12 Dywizja Piechoty (III Rzesza) – dywizja piechoty okresu III Rzeszy

Rosyjskie:
 12 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego

Radzieckie:
 12 Dywizja Strzelców (RFSRR)
 12 Amurska Dywizja Strzelców im. Syberyjskiego Komitetu Rewolucyjnego (1923)
 12 Pińska Dywizja Strzelców Gwardii (od 1942 ← 258 Dywizja Strzelców)

Włoskie:
 12 Dywizja Piechoty „Sassari”